Наблюда́тель (наблюда́тели):
 Наблюдатель — дипломатический статус.
 Наблюдатели Генеральной Ассамблеи ООН
 Наблюдатель — специалист по ведению разведки с воздуха.
 Наблюдатель состояния — модель в теории управления.
 Наблюдатель — оператор любительской радиосвязи, не имеющий собственного передатчика.
 Наблюдатель — шаблон проектирования.
 «Наблюдатели» — рассказ Говарда Лавкрафта.
 Наблюдатели — инопланетная раса в комиксах издательства Marvel Comics.
 Наблюдатели, или созерцатели () — тип монстров в ролевых играх Dungeons & Dragons.

Журналы 
 «Наблюдатель» («Спектейтор», ) — общественно-политический журнал консервативного направления, издающийся в Лондоне с 1828 года.
 «Наблюдатель» — литературный журнал, выходивший в Санкт-Петербурге с 1882 по 1904 год.

Фильмы 
 «Наблюдатель» — советский фильм-драма режиссёра  (1988).
 «Наблюдатели» — канадский фильм режиссёра Джона Хесса (1988).
 «Наблюдатели 2» — американский фильм ужасов режиссёра Тьерри Ноца (1990).
 «Наблюдатели 3» — канадский фильм ужасов режиссёра Джереми Стэнфорда (1994).
 «Наблюдатели: Возрождение» — американский фильм ужасов режиссёра Джона Карла Бюхлера (1998).
 «Наблюдатель» — американский триллер режиссёра Джо Чарбэника (2000).
 «Наблюдатель» — российский короткометражный триллер режиссёра Андрея Загидуллина (2008).
 «» — французский криминальный фильм режиссёра Микеле Плачидо (2012).
 «Наблюдатель» — российский триллер режиссёра Ярославы Бернадской (2020).

См. также 
 Береговые наблюдатели — подразделение военной разведки союзников в период Второй мировой войны.
 «Вятский наблюдатель» — информационно-аналитическая газета, издающаяся в Кирове с 1991 года.
 «Московский наблюдатель» — историко-литературный журнал, издававшийся в Москве с 1835 по 1839 год.
 «Московский наблюдатель» — русский театральный журнал, издававшийся в начале 1990-х годов.
 Нагрудный знак наблюдателя — военная награда в нацистской Германии.
 Эффект наблюдателя (в физике)
 
 Наздиратель
 
 
 
 Смотрящий
 Соглядатай

